I santi di nome Esuperanzio o Essuperanzio furono cinque e vissero grossomodo nello stesso periodo. Quattro di questi ricoprirono la carica di vescovo.

 Esuperanzio di Cingoli – vescovo di Cingoli (V secolo), ricorrenza il 24 gennaio; 
 Esuperanzio di Como – vescovo di Como di origini greche (V – VI secolo), ricorrenza il 22 giugno; 
 Esuperanzio di Ravenna – vescovo di Ravenna (seconda metà del V secolo); ricorrenza il 30 maggio;
 Esuperanzio di Spoleto – diacono, martire a Spoleto nel 303 sotto Massimino Daia (286-305), sepolto nella chiesa del Convento di Sant'Antonio (Ischia); ricorrenza il 30 dicembre.
 Esuperanzio di Tortona – vescovo di Tortona, documentato al concilio di Aquileia del 381, fu uno dei più accesi nemici dell'eresia ariana, accanto a sant'Ambrogio e sant'Eusebio, di cui fu discepolo e compagno in esilio a motivo della fede nicena.

Note